800 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje miały miejsce 28 lipca, a finał 29 lipca.

Po raz trzeci z rzędu mistrzynią świata w tej konkurencji została Amerykanka Katie Ledecky, uzyskawszy czas 8:12,68. Srebrny medal zdobyła 15-letnia Chinka Li Bingjie, która czasem 8:15,46 poprawiła rekord Azji. Brąz wywalczyła rodaczka Ledecky, Leah Smith (8:17,22).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 28 lipca o 11:06.

Finał 
Finał odbył się 29 lipca o 18:55.

Przypisy 

K